A 21 323-as számú mellékút egy kevesebb, mint fél kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megyében. A 2104-es útból ágazik ki, annak a 7+300-as kilométerszelvénye közelében, közvetlenül azután, hogy a Váctól induló út Vácrátót külterületén, az addigi kelet-délkeleti iránya helyett dél-délkeleti irányba fordul, majd keresztezi a Budapest–Vácrátót–Vác-vasútvonal és az Aszód–Vácrátót-vasútvonal közös szakaszát. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 452 méter után véget is ér, a Vácrátót vasútállomás mellett, attól délre kialakított buszfordulónál.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 11.

Jegyzetek 

21323